Wayland kan syfta på:

 Wayland (datorprogram) – ett datorprogram avsett att ersätta servern i X Window System

Geografi
 Wayland, Iowa – en ort i delstaten Iowa i USA
 Wayland, Massachusetts – en kommun i delstaten Massachusetts i USA
 Wayland Wood – en skog i Storbritannien

Personer
 Francis Wayland (1826–1904), en amerikansk jurist och politiker